Алекса Ненадович (1749—1804) — сербський князь.
 Ненадович Григорій Герасимович (1909 — пісоя 1963) — радянський партійний діяч, секретар Ровенського, Ізмаїльського і Сумського обласних комітетів КПУ з питань ідеології.
 Любомир Ненадович (1826—1895) — сербський письменник і міністр освіти.
 Матей Ненадович (1777—1854) — сербський військовий діяч, воєначальник часів Першого сербського повстання.
 Павло (Ненадович) (1699—1768) — сербський православний єпископ, митрополит Карловацький.
 Персида Ненадович (1813—1873) — княгиня-консорт Сербії у 1842—1859 роках, дружина князя Александра Карагеоргієвича, матір короля Сербії Петра I.
 Яков Ненадович (1765—1836) — третій голова сербської Урядової ради в 1810—1811 роках.
сербські прізвища